Die Bezirksliga Potsdam 1959 war die achte Austragung der vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Potsdam durchgeführten Bezirksliga Potsdam. Sie war die höchste Spielklasse im Bezirk Potsdam und die vierthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

Vorjahresabsteiger BSG Lokomotive Kirchmöser wurde Bezirksmeister und kehrte nach einjähriger Abwesenheit in die übergeordnete II. DDR-Liga zurück.

In eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln stiegen Vorjahresaufsteiger Eintracht Glindow, Fortschritt Luckenwalde und Lokomotive Neustadt ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison die vier Staffelsieger Lokomotive Wittstock, Empor Potsdam, Chemie Brieselang und nach einjähriger Abwesenheit Eintracht Miersdorf in die Bezirksliga auf.


Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Literatur 
 
 

Potsdam
Fußballsaison 1959